Натуральне число 1267
 1267 рік до нашої ери
 1267 рік нашої ери